Бишкильский район — административно-территориальная единица в составе Уральской и Челябинской областей, существовавшая в 1926—1935 годах. Административный центр — посёлок Медведевский.

Был образован в составе Златоустовского округа Уральской области в 1926 году как Медведевский район. Включал сельсоветы: Архангельский, Заинваловский, Камбулатовский, Карасинский, Коротановский, Медведевский, Травниковский и Шахматовский.

В 1930 году в связи с ликвидацией округов Медведевский район перешёл в прямое подчинение Уральской области. Тогда же он был переименован в Бишкильский район. 17 января 1934 года Бишкильский район вошёл в состав новой Челябинской области. В январе 1935 года Бишкильский район был упразднён, а его территория разделена между Колхозным, Миасским и Чебаркульским районами.

Примечания 

Упразднённые районы Челябинской области